La expresión Mamma Maria puede referirse a:

 El álbum Mamma Maria de la banda italiana Ricchi e Poveri.
 La canción Mamma Maria, contenida en el mismo álbum.